Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillaume Raoux che ha battuto in finale Karol Kučera 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie

 Chris Woodruff (quarti di finale)
 Jonas Björkman (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Bernd Karbacher (secondo turno)

 Nicklas Kulti (secondo turno)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 Karol Kučera (finale)
 Guillaume Raoux (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1996